Die verschwundene Miniatur – film del 1954 diretto da Carl-Heinz Schroth
Die verschwundene Miniatur – film tv del 1989 diretto da Vera Loebner